Associação Atlética Kosmos foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Brasília, no Distrito Federal.

História 

O clube disputou o Campeonato Brasiliense de 1959.

A Kosmos Engenharia S. A. era uma das maiores empresas brasileiras de incorporação da década de 30. Originou-se de um escritório de advocacia que administrava a coleta de aluguel de inquilinos de imóveis pertencentes a comerciantes portugueses. Em um segundo momento foi fundada a empresa que executava obras de engenharia para estes clientes. O próximo passo foi a realização de loteamentos na periferia urbana do Rio de Janeiro e, em seguida, a construção de conjuntos habitacionais completos.
A filial da Kosmos Engenharia veio do Rio de Janeiro para Brasília em dezembro de 1957 e sua primeira obra foi iniciada no dia 6 de janeiro de 1958.

Eram responsáveis pela empresa os irmãos Cláudio Oscar de Carvalho Sant'Ana, Diretor, e Mário Sant'Ana, Engenheiro-Chefe.

Quando foi fundada no dia 28 de novembro de 1960, por 48 empresas, a Associação dos Construtores e Empreiteiros de Brasília (Acebra) esta teve como primeiro presidente o engenheiro Cláudio Sant'Ana, da Kosmos Engenharia.

O prédio da Kosmos, no Setor Comercial Sul, se tornou a sede provisória da Acebra.

Dentre as obras que construiu em Brasília destacam-se o Edifício Seguradoras, Colégio Marista, agência do Banco da Lavoura de Minas Gerais, edifício da SOLOMAQ, depósitos e escritórios, além de conjuntos residenciais e casas populares.

Da mesma forma que outras construtoras, a Kosmos também tinha o seu acampamento, constituído de operários vindos das cidades mais próximas, de Goiás e Minas Gerais, e também do Nordeste.

Diante da perspectiva desses operários passarem dias e dias longe de suas famílias, Cláudio Sant'Ana sugeriu a criação de um time de futebol, para disputar amistosos contra equipes das outras construtoras. Logo, foram reunidos engenheiros, arquitetos, técnicos em geral e funcionários da NOVACAP interessados em fazer parte da nova equipe.

Quando a Federação Desportiva de Brasília foi criada em 16 de março de 1959, a Associação Atlética Kosmos não estava entre seus fundadores. Na reunião seguinte, em 1º de abril de 1959, a A. A. Kosmos foi incluída como filiada e fundadora.

Teve uma curtíssima participação no futebol de Brasília. Primeiramente, participou do Torneio Início realizado em 24 de maio de 1959, no campo do Guará, não conseguindo ficar entre os primeiros colocados.

O primeiro campeonato de futebol de Brasília, disputado em 1959, contou com 19 clubes inscritos, os quais foram divididos em duas chaves: Zona Sul e Zona Norte. A A. A. Kosmos compôs a chave da Zona Norte, juntamente com outros nove clubes: Planalto, Nacional, Rabello, Novo Horizonte, Assiban, A.A. Brasília Palace, Pacheco Fernandes Dantas F. C., E. C. Radium e E. C. Brasília.

Com o decorrer dos jogos muitos clubes desistiram de continuar na competição. Foi o caso da A. A. Kosmos, que não chegou a concluir sua participação no campeonato. A chave da Zona Norte terminou com a participação de apenas cinco clubes, com o Planalto em primeiro e Assiban em segundo.

Cláudio Sant'Ana foi o único empreiteiro que morou desde então e até o fim da vida em Brasília.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Brasília